Le Bateau d'Émile, nouvelle de Georges Simenon publiée en 1945, ainsi que le titre du recueil dans lequel elle a été reprise en 1954 ;
 Le Bateau d'Émile, film français de Denys de La Patellière sorti en 1962, adapté de la nouvelle précédente.

Voir aussi